Ашыкудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ашыкудук — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Ашыкудук — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Ашыкудук — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.